Гломе́ль (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Бретань. Департамент — Кот-д’Армор. Входит в состав кантона Ростренен. Округ коммуны — Генган.

Код INSEE коммуны — 22061.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 430 км к западу от Парижа, в 130 км западнее Ренна, в 60 км к юго-западу от Сен-Бриё.

Население 
Население коммуны на 2016 год составляло 1 396 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 824 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 607 были экономически активными, 217 — неактивными (показатель активности — 73,7 %, в 1999 году было 71,4 %). Из 607 активных работали 561 человек (297 мужчин и 264 женщины), безработных было 46 (30 мужчин и 16 женщин). Среди 217 неактивных 64 человека были учениками или студентами, 83 — пенсионерами, 70 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Сен-Жермен (XVI век). Исторический памятник с 1927 года
 Замок Коа-Кураваль (XV век). Исторический памятник с 1964 года
 Ферма Керблу (1669 год). Исторический памятник с 1987 года
 Могильный курган Гоашоте (бронзовый век). Исторический памятник с 1970 года
 Менгир в парке Менир (эпоха неолита). Исторический памятник с 1975 года
 Менгир Коа-Кураваль (эпоха неолита). Исторический памятник с 1970 года

Города-побратимы 
  Камп (Керри, Ирландия, с 2001)
  Тазонес (Испания)

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Кот-д’Армор